Denis Kadic, né le  à Jesenice en Yougoslavie, est un joueur professionnel slovène de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || HK MK Bled || Državno Prvenstvo
|| 17 || 6 || 7 || 13 || - || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2000-2001 || Fernie Ghostriders || LHOu
|| 7 || 5 || 1 || 6 || 30 || || || || || 
|-
| Bozeman Ice Dogs || LHOu
|| 14 || 3 || 1 || 4 || 24 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || HK MK Bled || Državno Prvenstvo
|| 13 || 0 || 7 || 7 || 32 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || HK MK Bled -20 || Državno Prvenstvo
|| 16 || 10 || 13 || 23 || 87 || 2 || 7 || 2 || 9 || 0 
|-
| rowspan='2'| 2002-2003 || HK MK Bled || Interliga
|| 16 || 3 || 0 || 3 || 22 || || || || || 
|-
| HK MK Bled || Državno Prvenstvo
|| 25 || 4 || 11 || 15 || 63 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2003-2004 || HK Slavija || Interliga
|| 13 || 0 || 0 || 0 || 33 || || || || || 
|-
| HK Slavija || Državno Prvenstvo
|| 12 || 2 || 2 || 4 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2005-2006 || ŠD Alfa || Državno Prvenstvo
|| 44 || 3 || 6 || 9 || 58 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || KHL Mladost Zagreb || Croatie
|| 12 || 12 || 7 || 19 || 31 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || KHL Mladost Zagreb || Croatie
|| 4 || 5 || 3 || 8 || 2 || 6 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| rowspan='2'| 2008-2009 || KHL Mladost Zagreb || Državno Prvenstvo
|| 36 || 23 || 31 || 54 || 54 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| KHL Mladost Zagreb || Croatie
|| 5 || 5 || 3 || 8 || 0 || 4 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| rowspan='2'| 2009-2010 || HDK Maribor || Slohokej Liga
|| 27 || 23 || 20 || 43 || 42 || 6 || 4 || 5 || 9 || 2
|-
| HDK Maribor || Državno Prvenstvo
|| 4 || 3 || 4 || 7 || 4 || 3 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2010-2011 || Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets || Ligue Magnus
|| 25 || 8 || 18 || 26 || 22 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2011-2012 || HDK Maribor || Državno Prvenstvo
|| 23 || 10 || 26 || 36 || 38 || || || || ||  
|-
| 2011-2012 || Fife Flyers || EIHL
|| 24 || 4 || 8 || 12 || 19 || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Phénix de Reims || Division 1
|| 26 || 15 || 21 || 36 || 30 || 5 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 2013-2014 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 9 || 16 || 25 || 42 || 6 || 1 || 8 || 9 || 22
|-
| 2014-2015 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 11 || 4 || 6 || 10 || 6 ||- ||- || -|| -||-
|-
| 2015-2016 || HDK Maribor || Državno Prvenstvo || 20 || 11 || 12 || 23 || 14 ||2 ||1 ||0 || 1|| 2
|-
| 2016-2017 || Annecy Hockey || Division 2 || 17 || 8 || 17 || 25 || 36 ||2 || 0|| 2|| 2||25 
|-
| rowspan='2'| 2017-2018 || HDK Maribor || Slohokej Liga || 15 || 5 || 6 || 11 || 10 || - ||- || -|| -||-
|-
| HDK Maribor || Državno Prvenstvo ||3 || 1 || 0 || 1 || 12 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || HDK Maribor || Državno Prvenstvo || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 ||- ||- || -|| -||-
|-
| 2019-2020 || HDK Maribor || Državno Prvenstvo || 9 || 1 || 5|| 6 || 4 ||- ||- || -|| -||-
|-
| 2020-2021 || HDK Maribor || Državno Prvenstvo || 11 || 4 || 8|| 12 || 4 ||2 ||1 || 4|| 5||2

Notes et références 

Naissance en septembre 1983
Naissance à Jesenice
Naissance en RS de Slovénie
Joueur slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Slavija
Joueur du HK Maribor
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur des Fife Flyers
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du Sports de glace Annecy
Attaquant de hockey sur glace